

Toponyme 
 Hôtel de Cacqueray, hôtel particulier du  situé 53 rue Toussaint, dans la ville d'Angers, en Maine-et-Loire.

Patronyme 
 Famille de Cacqueray
 Louis de Cacqueray-Valménier, officier de marine et administrateur colonial.
 Frédéric-Joseph de Cacqueray (1771-1845), militaire.
 Régis de Cacqueray-Valménier, frère mineur Capucin de la Communauté capucine d’observance traditionnelle, ancien Supérieur du district français de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.

Homonymie
Homonymie de patronyme